Winnsboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Winnsboro (Louisiana)
 Winnsboro (North Carolina)
 Winnsboro (South Carolina)
 Winnsboro (Texas)